Бенто́ю () — румынская фамилия. Известные носители:

  (1927—2015) — румынская поэтесса.
  (1892—1962) — румынский юрист и политик.
 Бентою, Паскал (1927—2016) — румынский композитор.